

Biografia 
Por ocasião da formação do bloco econômico do Mercosul, assumiu a vice-presidência da Câmara de Comércio Brasil-Uruguay no período 1992-1994

Atualmente é Conselheiro Seccional Titular pela Ordem dos Advogados do Brasil por duas gestões consecutivas presidindo a Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. É diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB SP e Coordena o Prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos Humanos tendo outorgado a Dr Idibal Matto Pivetta, ao ministro José Eduardo Martins Cardozo e à Dra Silvia Pimentel.

Foi indicado para atuar na Comissão da Verdade criada pela OAB/SP, composta por advogados e juristas que defenderam presos políticos durante o regime militar.

Preside também a comissão de Estudos sobre o Projeto de Lei Geral da Copa e toma parte de diversas comissões da OAB.

É presidente da TV Aberta (TV Comunitária de São Paulo) por delegação da OAB, apresentador e diretor do programa Direito e Globalização nesta mesma emissora, tendo entrevistado centenas de personalidades do mundo jurídico, tais como o jurista português destacando-se José Joaquim Gomes Canotilho, o Presidente do Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu Jorge de Figueiredo Dias, o atual ministro e ex-presidente do STF Gilmar Ferreira Mendes, o procurador-geral de Justiça de São Paulo Márcio Fernando Elias Rosa, o presidente da OAB - Seção São Paulo no período 2004-2012 Luiz Flávio Borges D'Urso, o advogado, autor, diretor e um dos fundadores do grupo Teatro Popular União e Olho Vivo Idibal Matto Pivetta cujo nome artístico é César Vieira, entre outros.

Representante da OAB junto ao Prêmio Vladimir Herzog, Premio Milton Santos e Premio Betinho.

Atuou em casos como o caso da discriminação racial de um menino de 10 anos dentro de uma unidade da rede de hipermercados Extra em São Paulo, caso do veto por parte do governo do Estado de São Paulo à contratação por concurso público das professoras obesas, moradores de rua indocumentados, entre outros.

Atuou na investigação no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-6), em Santos, aonde foram descobertos importantes arquivos secretos do extinto Departamento de Ordem Política e Social (Dops) da Ditadura Militar, com 45 mil fichas e 11.666 prontuários, incluindo as fichas de Carlos Lamarca, Marighella, David Capistrano da Costa Filho, Operação Condor e Edson Arantes do Nascimento (Pelé).

Por sua atuação no caso envolvendo a CBF e torcedores no jogo Brasil x Colômbia de 15 de novembro de 2.000, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2002, e que resultou na condenação da CBF pelo dever de garantir o acesso à cadeira numerada vendida e a segurança necessária ao torcedor com forte repercussão social, recebeu, em citação radiofônica, menção honrosa do jornalista Juca Kfouri com o Prêmio Cidadania Osmar Santos.

É colaborador e articulista de jornais, tendo redigido diversos artigos na imprensa, destacando-se o artigo na Folha de S.Paulo, acerca da autorização judicial para a participação de uma menina de 7 anos de idade como rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro durante os desfiles de carnaval no Rio de Janeiro em 2010, com repercussão mundial traduzido para a língua inglesa com o título “Preteen Samba Queen to Parade Rio’s Carnaval”.

Livros e capítulos em livros 
 SAMPAIO, Martim de Almeida. in FRANCO, Vera Helena de Mello.(org.) Os negócios e o Direito - sobrevivencia legal no Brasil. 1ed. São Paulo: Maltese, 1992. Pg. 91. ISBN 85-780-259-9
 SAMPAIO, Martim de Almeida. in SINAFRESP. Tributação na Economia Globalizada. 1ed. São Paulo: Editora FGV, 2002
 SAMPAIO, Martim de Almeida. A tributação no contexto do Mercobusiness. in SAMPAIO, Martim de Almeida (org.) In: BAPTISTA, Luiz Olavo.(coord.) Mercosul: a Estratégia Legal dos Negócios. 2ed. São Paulo: Maltese, 1994.
 SAMPAIO, Martim de Almeida. A sucessão no 1º mundo – Modernidade fiscal in KIGNEL, Luiz (org.). Patrimônio e Sucessão: Como garantir os herdeiros e os negócios. São Paulo: Maltese, 1993. Pg. 79. ISBN 85-7180-410-9

Artigos 
 SAMPAIO, Martim de Almeida. Compromisso com a Dignidade da Criança. Folha de S.Paulo, p. A3 - A3, 18 fev. 2010.
 SAMPAIO, Martim de Almeida.  A Lei Geral da Copa Fere a Soberania Nacional? Sim, in Jornal do Advogado - OAB/SP - Ano XXXVII, nº 372, maio-2012

Ligações externas 
 Sampaio Advogados – site oficial do escritório de advocacia
 Martim Sampaio – Coletânea atualizada de artigos, notícias, entrevistas, vídeos e eventos com participação de Martim de Almeida Sampaio

Advogados do estado de São Paulo